Het tennistoernooi US Open werd in 1980 bij de vrouwen voor de 94e keer gehouden. De als derde geplaatste Chris Evert-Lloyd won het toernooi voor de vijfde keer door in de finale de Tsjecho-Slowaakse Hana Mandlíková met 5-7, 6-1 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Tracy Austin (halve finale)
  Martina Navrátilová (vierde ronde)
  Chris Evert-Lloyd (winnares)
  Evonne Goolagong (afgemeld) 
  Wendy Turnbull (derde ronde)
  Dianne Fromholtz (vierde ronde)
  Greer Stevens (eerste ronde)
  Andrea Jaeger (halve finale)

  Hana Mandlíková (finale)
  Virginia Ruzici (vierde ronde)
  Kathy Jordan (vierde ronde)
  Virginia Wade (derde ronde)
  Pam Shriver (kwartfinale)
  Ivanna Madruga (kwartfinale)
  Betty Stöve (eerste ronde)
  Regina Maršíková (tweede ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1980